Błaszczykowski – polskie nazwisko; na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiły je 272 osoby.
Osoby noszące nazwisko Błaszczykowski:
 Jakub Błaszczykowski – piłkarz
 Józef Błaszczykowski – kolejarz

Przypisy